Ernst Meyer er flere personer med samme navn.

 Ernst Meyer (maler) (1797-1861) – dansk maler
 Ernst Meyer (botaniker) (1781-1858) – tysk botaniker, hans autornavn for botanik og mykologi er "E.Mey." (Ernst Heinrich Friedrich Meyer)
 Ernst Meyer (officer) (1802-1850) – dansk officer (Ernst Heinrich August Meyer)
 Ernst von Meyer (kemiker) (1847-1916) – tysk kemiker
 Ernst Meyer (mægler) (1856-1932) – dansk mægler
 Ernst Meyer (grosserer) (1870-1945) – dansk grosserer og bankdirektør (Ernst Sally Meyer)
 Ernst Meyer den yngre (1871-1931) – tysk psykiater
 Ernst Meyer (tysk politiker) (1887-1930) – tysk politiker (KPD)
 Ernst Meyer (overborgmester i Celle) (1887-1948) – tysk politiker, overborgermester i Celle
 Ernst Meyer (arkæolog) (1888-1968) – tysk arkæolog
 Ernst Meyer (historiker) (1898-1975) – schweizisk historiker
 Ernst Meyer (forsikringsjurist) (1908-1972) – tysk forsikringsjurist
 Ernst Meyer (dommer) (20. århundrede) – tysk dommer
 Ernst Meyer (lærer) (1926-2008) – sydslesvigsk skolemand og politiker (Ernst August Meyer)
 Ernst Meyer (pædagog) (1920-2007) – tysk pædagog
 Ernst Meyer (skuespiller) (1932-2008) – dansk skuespiller
 Ernst Meyer (belgisk politiker) (født 1951) – belgisk læge og politiker (Vivant)
Desuden:
 Ernst Fredrik Wilhelm Meyer (1847-1925) – svensk finansminister
 Ernst Heinrich Wilhelm Meyer (1870-1948) – tysk jurist og forfatter
 Ernst Hermann Meyer (1905-1988) – tysk komponist og musiksociolog
 Ernst Ludwig Meyer-Olbersleben (1898-??) – tysk komponist og dirigent mm.
 Ernst-Otto Meyer (1927-2010) – tysk fodboldspiller
 Ernst Wilhelm Meyer (1892-1969) – tysk diplomat og politiker